Тодор Танев може да се отнася за:
 Тодор Танев (1855-1935) – български учител и просветен деец
 Тодор Танев (1957) – български учен (политолог) и политик (министър)